Volkspost steht für:

 ein österreichisches Lokalblatt, die Volkspost (1915–1916)
 eine österreichische christlichsoziale Zeitschrift, die Volkspost (1918–1922)
 eine österreichische sozialdemokratische Zeitschrift, die Volkspost (1919–1934)